Die 1. Bundesliga Pool 2017/18 war die 29. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Poolbillard. Sie begann am 29. September 2018 und endete am 14. April 2019.

Deutscher Meister wurde zum ersten Mal der 1. PBC Sankt Augustin. Der Aufsteiger sicherte sich den Titel am vorletzten Spieltag durch einen 6:2-Heimsieg gegen den Vorjahressieger BSV Dachau, der am Ende den vierten Platz belegte. Deutscher Vize-Meister wurde der BSC Joker Neukirchen-Vluyn, Bundesliga-Rekordmeister BC Oberhausen belegte in der Abschlusstabelle den dritten Platz. Abgestiegen sind die beiden Neulinge BC Siegtal 89 und BSF Kurpfalz. Der amtierende Weltmeister Joshua Filler vom Deutschen Meister konnte die Einzelwertung für sich entscheiden, hinter ihm landete Wojciech Szewczyk von Vize-Meister Neukirchen-Vluyn auf dem zweiten Platz.

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelrangliste

Weblinks 
 1. Bundesliga Pool 2018/19 auf der Website der Deutschen Billard-Union
 1. Bundesliga Pool 2018/19 bei billardligen.de

Einzelnachweise 

2018
Poolbillardveranstaltung 2018
Poolbillardveranstaltung 2019